Axionov est un patronyme porté notamment par :  
 Sergueï Axionov () (1972-), Premier ministre de Crimée depuis 2014
 Vassili Axionov () (1932-2009), un écrivain russo-américain
 Vladimir Axionov () (1935-), cosmonaute soviétique
 Aleksey Aksyonov () (1987), un athlète russe

Patronyme russe